Le Vent d'est est un film français de Jean-Luc Godard (1969).
 Vent d'est est un film franco-suisse de Robert Enrico (1993).